Il doppio del torneo di tennis Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Kelly Jones e Scott Melville che hanno battuto in finale Luke Jensen e Murphy Jensen 6-2, 7-6.

Teste di serie

 Pablo Albano /  Luis Lobo (quarti di finale)
 Libor Pimek /  Byron Talbot (quarti di finale)

 David Adams /  Menno Oosting (semifinali)
 Jeff Tarango /  Pavel Vízner (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaler Raiffeisen Grand Prix 1997
ATP Tour 1997